Тальковский сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Пуховичского района Минской области Республики Беларусь.

История 
Пуховичский район был создан 17 июля 1924 года. Через месяц, 20 августа 1924 года район был поделен на 12 сельсоветов, среди которых был Тальковский.

Согласно решению Минского областного Совета народных депутатов от 9 декабря 2009 года упразднён, является частью Блужского сельсовета. Объединение сельсоветов вызвало негодование жителей.

Состав 
Тальковский сельсовет включал 17 населённых пунктов:
 Блужский Бор — деревня.
 Великое Поле — деревня.
 Веселово — деревня.
 Демьяновка — деревня.
 Калиновка — деревня.
 Колеюги — деревня.
 Ленинск — деревня.
 Леоновка — деревня.
 Малиновка — деревня.
 Насыцк — деревня.
 Орешковичи — деревня.
 Рудня — деревня.
 Слободка — деревня.
 Талька — деревня.
 Теребуты — деревня.
 Чароты — деревня.
 Яновка — деревня.

См. также 
 Пуховичский район

Примечания

Ссылки 
 Пуховичский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Пуховичского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании